Sean McCann (acteur) (1935-2019) est un acteur canadien.
Sean McCann est un musicien canadien membre du groupe Great Big Sea.